Les Joyeuses Commères de Windsor (The Merry Wives of Windsor) est une comédie de William Shakespeare, publiée en 1602.
 Les Joyeuses Commères de Windsor (Die lustigen Weiber von Windsor) est un opéra composé par Otto Nicolai, et inspiré par la comédie de Shakespeare.
 Les Joyeuses Commères de Windsor (Die Lustigen Weiber von Windsor) est un film britannico-autrichien réalisé par Georg Tressler en 1965.
 Les Joyeuses Commères de Windsor (The Merry Wives of Windsor) est un téléfilm britannique réalisé par David Hugh Jones en 1982.